Ernst von Hammerstein ist der Name folgender Personen:

* Ernst von Hammerstein-Loxten (1827–1914), deutscher Politiker, MdR des Norddeutschen Bundes
 Ernst August von Hammerstein (1839–1902), deutscher Militär und Politiker (DHP), MdR